Büchelbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Büchelbrunnenbach (Elsach), linker Zufluss der Elsach im Stadtgebiet von Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Büchelbrunnenbach (Talackerbach), rechter Zufluss des hier noch Roßbach genannten Talackerbachs (zur Würm) bei Simmozheim, Landkreis Calw, Baden-Württemberg